Люк — отвір, звичайно з заслонкою (лядою), для проникнення вниз, в середину чого-небудь.
 Каналізаційний люк — вживається для означення кришки люка каналізаційного колодязя або дощоприймача. Часто вживається в відношенні до будь-яких кришок оглядових колодязів.
 Кришка люка — верхня округла частина люка оглядового колодязя. До складу какого люка входить декорована малюнком кришка та основа, в яку щільно заходить кришка.

Персоналії 

Люк (від , , ) — чоловіче ім'я, французька, англійська і нідерландська форма імені Лука
 Люк Абало (; 1984) — французький гандболіст, олімпійський чемпіон.
 Люк Адам (; 1990) — канадський хокеїст.
 Люк Айкінс (; 1973) — американський каскадер, парашутист, відомий тим, що стрибнув без парашута з висоти 7600 м (25 тис. футів) і безпечно приземлився.
 Люк Ашері (, 1609—1685) —  бенедиктинець конгрегації св. Мавра.
 Люк Бессон (; 1959) — французький кінорежисер, сценарист, продюсер.
 Люк Вілкшир (; 1981) — австралійський футболіст, захисник роттердамського «Феєноорда» та збірної Австралії з футболу.
 Люк Волтон (; 1980) — американський професіональний баскетболіст.
 Люк де Йонг (; 1990) — нідерландський футболіст, нападник менхенгладбаської «Боруссії».
 Люк де Клап'є де Вовенарг (; 1715—1747) — французький філософ, письменник-мораліст.
 Люк Джексон (; 1981) — американський професійний баскетболіст.
 Люк Дюкалкон ( 1984). Стовп () національної збірної Франції з регбі та гравець клубу «Кастр Олімпік», що виступає в Національній Лізі Франції — «Топ-14».
 Люк Кемпбелл (; 1987) — британський боксер, олімпійський чемпіон.
 Люк Монтаньє (, 1932) — французький вірусолог, кавалер ордена Почесного легіону, лауреат Нобелівської премії з фізілології і медицини 2008 року.
 Люк Ніліс (; 1967) — бельгійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Люк Паніссо (; 1949) — генеральний секретар Всесвітньої організації скаутського руху.
 Люк Пейшенс (; 1986) — британський яхтсмен, олімпієць.
 Люк Перрі (; 1966) — американський актор.
 Люк Пламондон (; 1942) — франкоканадський поет, автор текстів для поп-музики.
 Люк Прічард (; 1985) — музикант, вокаліст і автор пісень англійського гурту The Kooks.
 Люк Рокхолд (; 1984) — американський спортсмен; борець бразильського дзюдзюцу і спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.
 Люк Фокс (; 1586—1635) — англійський дослідник, що відкрив Північно-Західний прохід навколо Північної Америки.
 Люк Фріден (; 1963) — люксембурзький політик з Християнсько-соціальної народної партії (CSV).
 Люк Шенн (; 1989) — канадський хокеїст, захисник.
 Люк Шоу (, 1995) — англійський футболіст, захисник збірної Англії та клубу «Манчестер Юнайтед».
 Люк Янг (; 1979) — англійський футболіст, правий захисник клубу «Квінз Парк Рейнджерс».
 Франк Люк (; 1967) — німецький біатлоніст, олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів світу.
 Люк Скайвокер () — персонаж фільмів Зоряні війни.
 «Самотній Люк, посланець» () — американська короткометражна кінокомедія режисера Хела Роача (1917).
 «Щасливчик Люк» () — пригодницький вестерн з комедійними нотками спільного виробництва Аргентини і Франції, який вийшов на екрани в 2009 році.
 «Люк знаходить награбоване» () — американська короткометражна кінокомедія режисера Хела Роача (1916).
 «Люк і кристал» () — американська короткометражна кінокомедія режисера Хела Роача (1916).
 «Люк і сільські жлоби» () — американська короткометражна кінокомедія режисера Хела Роача (1916).
 «Люк приєднується до військово-морського флоту» () — американська короткометражна кінокомедія режисера Хела Роача (1916).
 «Люк, цукерка» () — американська короткометражна кінокомедія режисера Хела Роача (1916).
 «Самотній Люк на Tin Can Alley» () — американська короткометражна кінокомедія режисера Хела Роача (1917).

Люк — річка в Удмуртії, права притока Чепци
 Люк — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци
 Люк — річка в Удмуртії, ліва притока Лози
 Люк — річка в Удмуртії, права притока Іжа
 Люк — село, Балезінський район, Удмуртія
 Люк — село, Зав'яловський район, Удмуртія
 Люк — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Люк — присілок, Ігринський район, Удмуртія

Люк — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Люк — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї

Інше 
 9531 Жан-Люк (9531 Jean-Luc) — астероїд головного поясу, відкритий 30 серпня 1981 року.
 Lюk — український музичний гурт.
 «Люк» — південнокорейський серіал 2017 року.

Див. також 
 Верх-Люк
 Верх-Люкіно
 Верхній Люк
 Косолюк
 Лозолюк
 Люквир
 Люкшудья
 Річка Люк
 Устьє Люк

Примітки